Sumpfsee ist die Bezeichnung mehrerer Seen, unter anderem:

Sumpfsee bei Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern
Sumpfsee (Rechlin) bei Rechlin  in Mecklenburg-Vorpommern